Станисла́в Климе́нко — имя следующих персоналий:

* Клименко, Станислав Владимирович (1941—2018) — генеральный директор Института физико-технической информатики (Протвино).
 Клименко, Станислав Игоревич (род. 1992) — украинский спортсмен-тяжелоатлет.
 Клименко, Станислав Степанович (1954—2008) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.